Archimede e la nascita Edi è una storia a fumetti della Walt Disney realizzata da Nino Russo (testi) e Sandro Del Conte (disegni), pubblicata sul numero 13 del mensile Minni & company, datato giugno 1994.

La storia 
L'avventura narra della nascita di Edi, l'aiutante di Archimede.
Nonostante fosse stata già pubblicata questa storia, nel 2002 il cartoonist statunitense Don Rosa ha esposto la sua versione della nascita del piccolo aiutante di laboratorio nell'avventura La prima invenzione di Archimede.

Collegamenti esterni
 

Storie a fumetti di Archimede Pitagorico
Don Rosa